Міста Сомалі — список найбільших населених пунктів Сомалі. У Сомалі йде громадянська війна, у зв'язку з чим є лише приблизні дані про населення міст. Решта міст знаходяться на території контрольованої різними збройними формуваннями і всі дані про їхнє населенні є приблизними.

Список міст Сомалі

Примітки

Посилання 

            

Сомалі